Ornitz ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur J. Ornitz (1916–1985), US-amerikanischer Kameramann und Sohn von
 Samuel Ornitz (1890–1957), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor